Дополнительный драфт НХЛ () был создан Национальной хоккейной лигой в качестве ответвления от входящего драфта в период с 1986 по 1994 год. Дополнительный драфт использовался командами для выбора хоккеистов из университетов, которые не имели права участвовать в основном драфте. Лишь несколько игроков, выбранных в дополнительном драфте, продолжили карьеру в НХЛ.

Среди хоккеистов, выбранных в дополнительном драфте, проведших более 100 игр в НХЛ — Джон Каллен, Боб Кудельски, Дейв Снаггеруд, Шон Чамберс, Джейми Бейкер, Тодд Кригир, Крис Тансилл, Кори Кросс, Стив Руччин, Стив Гуолла и Стив Мартинс. Дополнительный драфт был отменён соглашением о коллективных переговорах 1995 года.

1986 
Драфт прошёл 15 сентября 1986.

1987 
Драфт прошёл в июне 1987.

1988 
Драфт прошёл в июне 1988.

1989 
Драфт прошёл в июне 1989.

1990 
Драфт прошёл в 15 июня 1990.

1991 
Драфт прошёл в 15 июня 1991.

1992 
Драфт прошёл в 19 июня 1992.

1993 
Драфт прошёл в июне 1993.

1994 
Драфт прошёл 28 июня 1994.

Примечания

Ссылки 
 1986 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1987 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1988 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1989 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1990 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1991 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1992 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1993 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 
 1994 NHL Supplemental Draft player stats  at The Internet Hockey Database 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ